Сезон 2019/2020 годов стал для «Ромы» 91-м в главной итальянской футбольной лиге. После прошлого сезона руководство решило назначить нового главного тренера. Им стал бывший тренер донецкого Шахтера, трижды чемпион Украины Паулу Фонсека. На каждую позицию было приобретено несколько футболистов. Однако игру снова не удалось наладить, плюс к этому все соревнования были приостановлены в марте из-за разразившейся пандемии коронавирусной инфекции. Возобновить чемпионат удалось только в июне. Как итог, 5-е место стало потолком для «волков».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

100.300.000

Зима 

5.000.000

Ушли из клуба

Лето 

90.700.000

Зима 

2.000.000

Общие убытки:105.300.000

Общая прибыль:92.700.000

Разница:12.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2019/2020
Рома
Рома